Schlüssler (alte Schreibweise: Schlüßler) ist

 eine Bezeichnung für eine Person die Nachrichten ver- oder entschlüsselt, siehe Schlüsseln

Schlüßler ist der Familienname von:

 Thilo Schlüßler (* 1972), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler